Avillers (Meurthe-et-Moselle)
 Avillers (Vosges)
 Avillers-Sainte-Croix